Quaestiones (cuestiones en latín —en singular quaestio—) puede referirse a:

Quaestio (Roma), la investigación en el procedimiento penal romano.
Quaestio per tormenta o quaestio tormentorum, la que utilizaba el tormentum o tortura.
Quaestio extraordinaria
Quaestiones perpetuae, tribunales permanentes en la Antigua Roma.
Quaestio perpetua de repetundis, para ciertos delitos (repetundae, iniuria, maiestas).

Quaestiones (retórica), puntos alrededor de los cuales se centra una disputa, especialmente en el ámbito de la filosofía, la teología y el derecho.
Quaestiones finitae o "hipótesis", ejercicios retóricos usuales en la juventud de Cicerón.
Quaestiones infinitae o "tesis", ejercicios retóricos usuales en la juventud de Cicerón.

Cadit quaestio (abreviatura cq) expresión latina (traducible como "la cuestión decayó") para indicar que un tema ya no está en cuestión.
Quaestio de universalibus o problema de los universales, uno de los temas clave de la escolástica
Título de varias obras literarias, especialmente filosóficas, a menudo denominadas simplemente Quaestiones en el contexto de referirse a un autor concreto:
Quaestiones Plautinae, de Marco Terencio Varrón.
Tusculanae Quaestiones o Tusulanae Disputationes de Cicerón, ca. 45 a. C.
Naturales Quaestiones de Séneca, ca. 65.
Quaestiones (Sexto Cecilio Africano), del jurista romano Sexto Cecilio Africano, ca. 160.
El título latino de varias de las obras de Plotino recopiladas con el título de Moralia (Quaestiones Romanae, Quaestiones Graecae, Quaestiones convivales, Quaestiones naturales y Platonicae quaestiones)
Perdifficiles Quaestiones Naturales, de Adelardo de Bath, 1113-1133.
Questiones disputatae, reunión de varias de las obras de Santo Tomás de Aquino (Quaestiones disputatae de Veritate, 1256-1259, Quaestio disputata de malo, etc.
Quaestio de aqua et terra, de Dante Alighieri, 1320.
Quaestiones disputatae de esse et essentia, de Egidio Romano, 1285-1286.
Varias de las obras de Juan Duns Scoto (Quaestiones super Porphyrii Isagogem, Quaestiones in librum Praedicamentorum, Quaestiones Quodlibetales, etc.)
Quaestiones parisienses, del Maestro Eckhart, 1302-1303.
Varias de las obras de Alberto de Sajonia (Quaestiones logicales, Quaestiones in Aristotelis De caelo, etc.)
Quaestiones quaedam philosophicae, de Isaac Newton, 1661.
Título de obras artísticas:
Quaestio Librae, escultura de Jerry Dale Sanders.

Notas